In der Liste der Bodendenkmale in Grünow (bei Prenzlau) sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Grünow und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.
Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Grünow (bei Prenzlau) aufgeführt.

Bodendenkmale

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Grunow #bei Prenzlau
Grunow #bei Prenzlau